Драгутин А́рань (; 1899, Капошвар — , Загреб) — хорватский альтист. Сын регента.

С 1915 г. жил в Загребе, играл в оркестре Хорватского национального театра. В 1920—1943 гг. альтист Загребского квартета.

Вторую половину жизни Арань играл на альте Оскара Недбала, который передала ему вдова композитора.

Академические музыканты Хорватии